Gminy w USA:
 Normania (ang. Normania Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Normania (ang. Normania Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson